Музей Кармен Тіссен:
  Музей Кармен Тіссен - музей в Малазі (Іспанія), що відкрився в 2011.
  Музей Кармен Тіссен - музей в Андоррі-ла-Велья (Андорра), що відкрився в 2017.

Див. також 
 Музей Тиссена-Борнемісса